Deux navires de la marine américaine (US Navy) ont porté le nom USS Isherwood, en l'honneur du rear admiral (contre-amiral) Benjamin F. Isherwood (1822–1915), un officier de la marine américaine ayant participé à la Guerre hispano-américaine et la guerre civile américaine :
 , un destroyer de la classe Clemson, mis en service en 1919 et déclassé en 1930.
 , un destroyer de classe Fletcher, mis en service en 1943, déclassé en 1961 et transféré à la marine péruvienne sous le nom de Guise (DD-72).

Isherwood